Gräfin Mariza ist der Titel von:

 Gräfin Mariza, Operette mit der Musik von Emmerich Kálmán
 Gräfin Mariza (1925), Operettenverfilmung von Hans Steinhoff
 Gräfin Mariza (1932), Operettenverfilmung von Richard Oswald
 Gräfin Mariza (1958), Operettenverfilmung von Rudolf Schündler
 Gräfin Mariza (1974), TV-Operettenverfilmung von Eugen York